Соревнования среди одиночек в лёгком весе по академической гребле среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 6 июля по 8 июля.

Призёры

Результаты

Предварительный этап 
На предварительном этапе прошло 3 заезда, по итогам которых три лучшие спортсменки в каждом из них напрямую прошли в полуфинал A/B. Спортсменки, занявшие места ниже 3-го, примут участие в утешительном заезде

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Утешительный заезд 
По итогам утешительного заезда три лучших спортсмена прошли в полуфинал A/B.

Полуфинал A/B

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
Официальный сайт Универсиады 2013
Академическая гребля на сайте Универсиады
Летняя Универсиада 2013 — Академическая гребля — Техническое руководство

Одиночки (мужчины)